Saha kan som auktorsförkortning betyda:

 Sumana Saha
 Subhendu Sekhar Saha
 J.C. Saha

Robotskapade auktorsförkortningar